Hammarby damfotboll (före 2016 Hammarby IF DFF) är den svenska idrottsföreningen Hammarby IF:s sektion för fotboll för damer och flickor, startad 1970 och i sin moderna form införd 1999. Lagets hemmaarena är Hammarby IP ("Kanalplan").  

Hammarby Damfotboll har vunnit ett SM-guld (1985), och Svenska cupen två gånger (1994 och 1995), samt den inofficiella Europacupen i franska Menton 1986. Lagets allsvenska sejour 1988–2011 är en av de två längsta i ligans historia. 

Laget kom  2020 tvåa i Elitettan och spelar från 2021 i Damallsvenskan.

Laget slutade på en sjundeplats i Damallsvenskan 2017 som nykomlingar men åkte ur serien året efteråt efter att ha slutat på en elfteplats.

Den 10:e oktober 2021 mötte Hammarby AIK i en match på Nya Söderstadion som slutade 4-1. Under denna match slogs det nytt publikrekord i Damallsvenskan med hela 18 537 åskådare, därmed var det gamla rekordet på 9 314 från 2008 slaget.

Placering tidigare säsonger

Färger 

Hammarby IF spelar i grön och vit trikåer.

Dräktsponsor
 20??– Craft

Trikåer

Spelare

Truppen

Kända spelare 
 Emma Jansson (2018–)
 Hanna Folkesson (2020–)
 Anna Tamminen (2021–)
 Adelina Engman (2022–)
 Elise Kellond-Knight (2021–)

Tränare 
  Pablo Piñones-Arce, sedan december 2019.

Se även  
 Hammarby IF Fotboll

Referenser

Externa länkar 
 Hammarby Fotboll
 facebook
 SOCCERWAY
 SOFASCORE
 FLASHSCORE

Fotboll damer
Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1970

de:Hammarby IF